Пратс-де-Рей () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 32,61 км². Население — 549 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 
 
 Mapa de Els Prats de Rei en Google Maps

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны